Barengkok (Jasinga), een plaats in West-Java, Indonesië
Barengkok (Kibin), een plaats in Bantam, Indonesië
Barengkok (Leuwiliang), een plaats in West-Java, Indonesië